Preusmjeri Nacrt:Fenomenologija (sociologija)